Poltergeist bezeichnet:
 Poltergeist, übernatürliche Erscheinung
 eine US-amerikanische Horrorfilmreihe:
 Poltergeist (Film), 1982
 Poltergeist II – Die andere Seite, 1986
 Poltergeist III – Die dunkle Seite des Bösen, 1988
 Poltergeist (2015), Neuverfilmung des ersten Poltergeist-Filmes
 Poltergeist – Die unheimliche Macht, US-amerikanische Fernsehserie
 Poltergeist (Six Flags Fiesta Texas), Achterbahn in Six Flags Fiesta Texas
 Poltergeist (Band), ehemalige Schweizer Thrash-Metal-Band, 1985–1994
 Poltergeist (Exoplanet), Exoplanet des Pulsars Lich

Siehe auch:
 Cowan-Reines-Neutrinoexperiment, Teil des Project Poltergeist